Kuglački klub Željezničar (KK Željezničar; Željezničar; Željezničar Čakovec) je muški kuglački klub iz Čakovca, Međimurska županija.

O klubu 
Kuglački klub Željezničar je nastao kao kuglačka sekcija športskog društva "Željezničar", koje je djelovalo od 1964. godine. Športsko društvo je rasformirano a kuglački klub postaje samostalan, te je oformljen u veljači 1977. godine, ali do njegove službene registracije dolazi 1978. godine. Članovi kluba su bili pretežno djelatnici Željezničkog kolodvora Čakovec i Radionice željezničkih vozila Čakovec.  Do 1984. godine klub djeluje rekreativno, a tada se uključuju i u redovna ligaška natjecanja. Do Domovinskog rata klub se natjecao u "Međimurskoj ligi i "Ligi Zajednice općina Varaždin".  
Pri klubu je od 1982. do 1990. djelovala i ženska sekcija.  
Osamostaljenjem Hrvatske, 1992. godine, klub postaje članom "4. HKL - Sjever", koju odmah osvajaju. Klub narednih godina nastupa u sjevernim skupinama "3. HKL" i "2. HKL". 2009. godine uspijevaju ući u "Prvu hrvatsku ligu", u kojoj povremeno nastupaju.

Uspjesi  
 kvalifikacije za 1. Hrvatsku ligu 
 pobjednik: 2009. 
 drugoplasirani: 2015. 

 1. B HKL - Sjever 
 prvak: 2018./19. 

 2. HKL - Sjever
 prvak: 2008./09., 2014./15. 
 doprvak: 2005./06., 2007./08., 2012./13. 

 3. HKL Sjever - skupina Varaždin 
 prvak: 2006./07. (II. momčad) 
 doprvak: 2008./09. (II. momčad), 2015./16. (II. momčad), 2016./17. (II. momčad) 

 4. HKL - Sjever 
 prvak: 1992. 

 Prvenstvo Zajednice općina Varaždin 
 prvak: 1990. 
 doprvak: 1991. 

 Međimurska liga
 prvak: 1987. 

 Kup Međimurskog kuglačkog saveza
 pobjednici: 2010., 2013., 2014., 2015.

Pregled plasmana po sezonama  

 Rezervna momčad

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice  
 Čakovec

Vanjske poveznice 
 zeljeznicar-ck.hr - službene stranice 
 zeljeznicar-ck.hr, Željo kroz sezone 
 aplikacija.kuglanje.hr, Kuglački klub Željezničar 
 klikaj.hr, VELIKO PRIZNANJE: Čakovečki kuglački klub ‘Željezničar’ među deset najboljih u Hrvatskoj , objavljeno 10. travnja 2019.

Izvori 
 zeljeznicar-ck.hr, O klubu kroz povijest, pristupljeno 16. travnja 2019. 
 zeljeznicar-ck.hr, Najveći uspjesi kluba, pristupljeno 16. travnja 2019. 
 emedjimurje.rtl.hr, KUGLAČI Željezničara obilježavaju 40 godina rada kluba, objavljeno 20. travnja 2018., pristupljeno 16. travnja 2019. 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "ŽELJEZNIČAR" ČAKOVEC 

Željezničar
Kuglački klubovi u Međimurskoj županiji